Les termes Lac Simon ou Lac-Simon peuvent signifier:

Toponymie

Lac-Simon (Abitibi-Témiscamingue), réserve indienne canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or;
 Lac-Simon (Papineau), municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Papineau;
 Lac Simon (Papineau), un plan d'eau de la municipalité du Lac-Simon, MRC de Papineau, Outaouais, au Québec.
 Lac Simon (rivière Villebon), un plan d'eau de la ville de Val d'Or, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or, au Québec.

Autres 
 Nation anishnabe du Lac Simon, une bande indienne au Québec (Canada)

Homonymie de toponyme